Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Stefan Kruger e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Neil Broad e Gary Muller 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale)
 Goran Ivanišević /  Petr Korda (quarti di finale)

 Neil Broad /  Gary Muller (finale)
 Gustavo Luza /  Tomáš Šmíd (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Davidoff Swiss Indoors 1990